Die Parlamentswahl in Israel 1961 fand am 15. August 1961 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der fünften Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Fifth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1961